Koorete (auch Kore, Amaro oder Amarro) bezeichnet:

 Koorete (Volk), eine Volksgruppe in Äthiopien
 Koorete (Sprache), eine Sprache in Äthiopien.

Siehe auch:
 Amaro (Woreda).